Карл Лёвенвольде:
 Лёвенвольде, Карл Густав (? — 1735) — граф, государственный деятель, дипломат.
 Лёвенвольде, Карл Карлович (1779—1812) — полковник, командир лейб-гвардии Кавалергардского полка, погиб в Бородинской битве.